Allmendingen kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Allmendingen, Bern, ort och kommun, Bern,

Tyskland 

 Allmendingen, Tyskland, Baden-Württemberg,